Каринья́н () — кантон во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны, департамент Арденны. Входит в состав округа Седан.

Код INSEE кантона — 0804. Всего в кантон Кариньян входит 26 коммун, из них главной коммуной является Кариньян.

Коммуны кантона

Население 

Население кантона на 1999 год составляло 9 821 человек.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Население коммун департамента Арденны на сайте INSEE
 Расположение кантона Кариньян на карте Франции

Кантоны департамента Арденны